

Чапаєвськ — місто, Самарська область
 Чапаєвськ — селище, Приуральський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Чапаєвське